galena – błyszcz ołowiu, siarczek ołowiu
 FSP Galena – Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy we Wrocławiu
 laboratorium galenowe
Miejscowości w USA:
 Galena – miasto w stanie Alaska, w okręgu Yukon-Koyukuk
 Galena – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Jo Daviess
 Galena – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Floyd
 Galena – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Cherokee
 Galena – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Kent
 Galena – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Stone
 Galena – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Delaware
Gminy w USA:
 Galena (ang. Galena Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie LaPorte
 Galena (ang. Galena Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Martin
 Galena (ang. Galena Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Jasper
 Galena (ang. Galena Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Dixon
Inne:
 Elektrownia atomowa Galena – projekt lokalizacji elektrowni atomowej w miejscowości Galena na Alasce
 Galena – Bułgarska pop-folk piosenkarka
 USS Galena (1862) – amerykański okręt pancerny z wojny secesyjnej